Bernhardsgraben ist ein Gewässername:

 Bernhardsgraben (Breitenbach), linker Zufluss des Breitenbachs (zum Tegernsee) vor Bad Wiessee, Landkreis Miesbach, Bayern
 Bernhardsgraben (Main), rechter Zufluss des Mains bei Mönchshof in der Gemarkung Döringstadt von Markt Ebensfeld, Landkreis Lichtenfels, Bayern
 Bernhardsgraben (Wiesbach), rechter Zufluss des Wiesbachs (zur Nahe) bei Armsheim, Landkreis Alzey-Worms, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Bernhardsbach